Miejscowości w Polsce
 Krasowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Krasowa – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Leśnica
 Krasowa – osada w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki

Miejscowości na Białorusi
 Krasowa – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Pleszczyce